Озаро́вский — русская фамилия. Производная форма от имени Азарий, либо от тюркского имени Азар. Известные представители:

 
 Озаровский, Василько Васильевич — серпентолог, первым в мире разработавший научно обоснованную теорию и практику содержания и дойки ядовитых змей в неволе и впервые в мире получивший от эфы и гюрзы потомство в неволе.
 Озаровский, Николай Юрьевич (1895—1950) — капитан 1-го ранга, командир канонерской лодки «Бурея» и дивизиона канонерских лодок Ладожской военной флотилии, кавалер двух орденов Ленина и трех орденов Боевого Красного знамени, автор труда «Линкоры Ладоги» — уникального документа, подробно описывающего боевые будни Дороги Жизни в период навигации,
 Озаровский, Юрий Эрастович (1869—1924) — драматический актёр, педагог, режиссёр Александринского театра (с 1902 года).
 Озаровская, Дарья Михайловна (1873—1947) — актриса Александринского театра, преподаватель, профессор Ленинградской консерватории.
 Озаровская, Ольга Эрастовна (1874—1933) — исполнительница северных народных сказок, собирательница фольклора.